Weiding (Cham), une commune de Bavière, Allemagne (arrondissement de Cham, district du Haut-Palatinat)
 Weiding (Schwandorf), une commune de Bavière, Allemagne (arrondissement de Schwandorf, district du Haut-Palatinat)